Santuario della Natività di Maria Vergine – luogo di culto cattolico a Cengio in provincia di Savona
 Santuario della Natività di Maria Vergine –  luogo di culto cattolico a Nasino in provincia di Savona
 Santuario della Natività di Maria Vergine – luogo di culto cattolico a Tornolo in provincia di Parma